Гордон, Аарон:
 Гордон, Аарон Давид (1856—1922) — еврейский философ, публицист.
 Гордон, Аарон Эддисон (род. 1995) — американский баскетболист.